Тепетапан има више значења:

 Тепетапан (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тепетапан (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику